Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1980 in Valletta. An der Olympiade nahmen 82 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Diese spielte außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Nicht ausgetragene Wettkämpfe
In drei Fällen kam es dazu, dass Wettkämpfe ohne reguläre Austragung gewertet wurden:
 Rumänien reiste verspätet an. Die Mannschaft wurde zur ersten Runde gegen Maltas B-Mannschaft gesetzt und das Spiel mit 2:2 gewertet, ohne eine namentliche Zuordnung der Bretter vorzunehmen.
 Die Mannschaften von Monaco und Uganda reisten vor Beginn der letzten Runde ab. Die Jury behandelte diese Fälle unterschiedlich:
 Ugandas Gegner Angola erhielt zwei Mannschaftspunkte, aber auch nur zwei Brettpunkte gutgeschrieben. Eine namentliche Zuordnung der Partien dieses Wettkampf fand nicht statt.
 Das Spiel Jordanien - Monaco wurde hingegen mit 4:0 gewertet, wobei jeweils den vier Stammspielern beider Mannschaften ein kampfloser Sieg bzw. eine kampflose Niederlagen angeschrieben wurden.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. Ungarn

3. Jugoslawien

4. USA

5. Tschechoslowakei

6. England

7. Polen

8. Israel

9. Kanada

10. Niederlande

11. Rumänien 

Das kampflose Unentschieden in der ersten Runde gegen Malta B ist in der Mannschaftsbilanz enthalten, in den Einzelbilanzen nicht.

12. Schweden

13. Kuba

14. Argentinien

15. Philippinen

16. Dänemark 

Der zweite Ersatzspieler Eigil Pedersen kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

17. Frankreich

18. Wales 

Der zweite Ersatzspieler John Thornton kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

19. Bulgarien

20. Finnland

21. Österreich 

Der zweite Ersatzspieler Karl Wagner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

22. Italien

23. Island

24. Norwegen

25. Deutschland

26. Spanien

27. Griechenland

28. Venezuela

29. Brasilien

30. Syrien 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Wahid Kassem kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

31. Schweiz

32. Kolumbien

33. Albanien

34. Australien

35. Indien 

Der zweite Ersatzspieler Ravi Gopal Hegde kam nicht zum Einsatz.

36. Chile

37. Mexiko

38. China 

Der zweite Ersatzspieler Li Shongjian kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

39. Portugal 

Der zweite Ersatzspieler Peixoto kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

40. Belgien

41. Irland

42. Thailand

43. Pakistan

44. Dominikanische Republik 

Der zweite Ersatzspieler Ángel Álvarez Leger kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

45. Indonesien

46. Mongolei 

Der Ersatzspieler Erdene Khash kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

47. Paraguay 

Der Ersatzspieler Victorio Riego Prieto kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

48. Türkei 

Der zweite Ersatzspieler Sabri Koçak kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

49. Malaysia 

Der zweite Ersatzspieler Fang Ewe Churh kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

50. Trinidad und Tobago

51. Schottland

52. Japan

53. Guyana

54. Luxemburg

55. Algerien

56. Neuseeland 

Der zweite Ersatzspieler Peter Stuart kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

57. Libanon

58. Tunesien

59. Ägypten

60. Vereinigte Arabische Emirate

61. Malta

62. Simbabwe

63. Puerto Rico

Malta B

64. Jamaika 

Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Peter Mundell und F. Niederhoffer kamen nicht zum Einsatz.

65. Amerikanische Jungferninseln

66. Hongkong

67. Guernsey

68. Jordanien 

Bei den vier Stammspielern und in der Mannschaftsbilanz ist je ein kampfloser Sieg in der letzten Runde gegen Monaco eingerechnet. Der zweite Ersatzspieler Abdel Rahim Hourani wurde nicht eingesetzt.

69. Zypern 

Der zweite Ersatzspieler Andreas Lantsias kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

70. Kenia

71. Nigeria

72. Färöer 

Der zweite Ersatzspieler J. Thomassen kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

73. Andorra

74. Libyen

75. Britische Jungferninseln 

Die Ersatzspieler E. Gorge und Carol Jarecki kamen im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

76. Bermuda

77. Zaire

78. Monaco 

In der letzten Runde sind für die vier Stammspieler jeweils kampflose Niederlagen berücksichtigt. Auch in der Mannschaftsbilanz ist diese Niederlage eingerechnet.

79. Papua-Neuguinea

80. Uganda 

In der Zahl der verlorenen Mannschaftskämpfe ist der als 0:2 gewertete Kampf der letzten Runde gegen Angola eingerechnet. Der zweite Ersatzspieler Kiiza kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

81. Angola 

In der Mannschaftsbilanz ist der kampflose 2:0-Sieg gegen Uganda enthalten, der in den Einzelbilanzen der Spieler keinen Niederschlag findet.

Quellen 
 Schacholympiade 1980 bei olimpbase.org

1980
Schach 1980
Schach (Malta)
Sport (Valletta)